Məzrəli – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Məzrəli – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian